Darina steht für

 Jelena Nikolajewna Darina (* 1985), russische Biathletin
 Darina (Gattung), eine Muschelgattung